Хуан Себастьян Кабаль і Роберт Фара були чинними чемпіонами, але Фара вирішив цього року не брати участі. Кабаль грав у парі з Денисом Молчановим, але в півфіналі вони програли Максові Мирному і Філіппові Освальду.

У фіналі Мирний і Освальд перемогли Даміра Джумгура і Антоніо Шанчича з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Примітки 
 Main Draw 

Кубок Кремля, чоловіки, парний розряд
2017